Leonardo Teixeira (escritor)

Literatura
Nascido em Goiânia/GO, aos 21/03/1979, o escritor Leonardo Teixeira (Leonardo de Oliveira Teixeira) é pós-graduado em Direito Público pela UNP-RN, servidor público estadual, autor dos livros Mergulhando no Pensamento (poesias críticas, 1998), Afinadores de piano (contos, 2003), As sombras do dia (contos, 2004), Poeira Vermelha (contos, 2009), Contos, Causos e Histórias, volume 15 da revista do Instituto do Trópico Subumido da Universidade Católica de Goiás, Seleta de crônicas (crônicas, 2010), Robotecos (infantil, 2011), Dez anos de crônicas (crônicas, 2012) e Aniversário de Dragão (infantil, 2018 - que é o primeiro da Coleção Riso Rimado, sendo os outros títulos: Mágico de cartola, Menino árvore, Lição certeira e Vendedor de relíquia. Leonardo Teixeira é membro da União Brasileira de Escritores, seção de Goiás, da Academia de Letras do Brasil, do Clube dos Escritores de Piracicaba-SP. É membro correspondente da ATL - Academia Taguatinguense de Letras e da ALCAI - Ciências e Artes de Inhumas. Leonardo Teixeira foi presidente da Sociedade dos Artistas Livres – SAL (antiga Lavourartes), no período de 2008 a 2010, foi presidente da UMAGO - União dos Mágicos de Goiás (por ser também ilusionista profissional - Mágico tio Leo) de 2017 a 2018;
 Foi cronista quinzenal e eventual articulista do jornal O Popular por três anos (2002-2005). É cronista semanal (quintas-feiras) do jornal Diário da Manhã desde 2005. Já publicou mais de 500 crônicas em jornais.
 Premiações literárias: Leonardo Teixeira foi premiado em mais de trinta concursos literários, além das menções honrosas. Alguns prêmios: Célia Câmara, 1º e 2º lugar nos concursos Sesi Arte e Criatividade; Concurso de Contos da Universidade Federal de São João Del-Rei (MG); Concurso de Contos Paulo Leminski; Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho; Concurso de Contos de Piracicaba; Prêmio Brito Broca de Literatura; Prêmio aBrace; Concurso de Contos Cidade de Uberaba; Concurso Grandes Nomes da Nova Literatura Brasileira etc.
 A obra Poeira Vermelha (contos, 2009) foi lançada na 2ª Bienal do Livro de Goiás pela Editora R&F. Dos 19 contos que compõem o livro, 12 deles foram premiados em 17 grandes concursos literários. Poeira Vermelha foi lançado no dia 21/04/2011, na livraria Buchholz, em Lisboa - Portugal.
 A obra Seleta de Crônicas (crônicas, 2010) foi lançada no dia 18/03/2010 às 19h30 no Deck do Flamboyant Shopping Center. O livro integra a 3ª Coleção Goiânia em Prosa e Verso da Secretaria Municipal da Cultura.

Cinema
 Como roteirista, é autor de três curtas metragens. Casamentado, Convento Concubino e Engenho de Almas. O primeiro foi gravado pela PUC-GO sobre a supervisão do professor de cinema Leandro Cunha, presidente da ABD-GO, com quem fez a oficina de cinema (duração: 02 semestres). Leonardo Teixeira foi Diretor e roteirista. Convento Concubino é apoiado pela Idéia Produções. Engenho de Almas é objeto do presente projeto, que conta com o apoio da Topada Produções – cineasta Aldene José, e conta também com o apoio dos atores: Leonardo Teixeira, Boanerges Filho, Oto Caetano, Erivaldo Nery, Elizângela Marques, Valtuir Antônio, Divino Moura, José Antônio. 

Dramaturgia
 Leonardo Teixeira é autor de uma peça inédita de teatro intitulada O Furto.  Em 2010 Leonardo fez o curso de Dramaturgia Goiana, da Anthropos Companhia de Arte, com professores como Hugo Zorzetti e Constantino Izidoro.

Artes plásticas
 Aos onze anos de idade ganhou um concurso de pintura em painel-mural, 1º lugar na categoria mirim, em Goiânia.
Música: Leonardo iniciou os estudos musicais aos antes dos cinco anos de idade no Lílian Centro de Música em Goiânia – GO, onde também estudou bateria. Fez algumas aulas de violão com Arnaldo Freire. É irmão da musicista e pianista Andréa Luísa Teixeira. Mas a viola caipira conquistou o ouvido de Leonardo, que recebeu algumas noções com os professores Marito e Anacleto. Já apresentou algumas composições em saraus e eventos culturais. Coordenou a parte musical Raiz na viola caipira na gravação do CD Choro e Viola – instrumental (que participaram os músicos Wesdarlley Adorno, João Fernandes, Anderson Ataídes, Marito, Anacleto e Leonardo), projeto único no mundo que mescla os gêneros Choro e Raiz.
Palestras e Educação : Já foi palestrante no projeto Um Poema Chamado Brasil, pela UNESCO, em escolas. Foi professor de Inglês e Português da Escola Boas Novas (04º ao 09º ano). Já proferiu inúmeras palestras sobre arte, educação e literatura em algumas escolas de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Ganhou prêmio revelação melhor palestra de 2018, nas 21 cidades do norte goiano, iniciativa do Jornal Impacto de Itapuranga (como concorrentes, importantes nomes do cenário nacional como Rener e Leandro Karnal). 
Mágica - referência na arte mágica e ilusionismo goiano, tanto no cenário infantil quanto adulto corporativo, com personalização temática.  Fontes: www.ubebr.com.br

        www.gargantadaserpente.com.br